Тшебинский () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Тшебинский, Анджей (1922—1943) — польский поэт, драматург, литературный критик.
 Тшебинский, Марьян  (1871—1942) — польский художник. 
 Тшебинский, Юзеф  (1867—1941) — польский ботаник, фитопатолог.

См. также  
 Тржебинские — польский дворянский род одноименного герба